Hendry ist der Familienname folgender Personen:

 Callum Hendry (* 1997), schottischer Fußballspieler
 CJ Hendry (* 1988), australische Künstlerin
 Colin Hendry (* 1965), schottischer Footballspieler
 David F. Hendry (* 1944), britischer Ökonometriker
 Drew Hendry (* 1964), schottischer Politiker
 Eben Hendry, schottischer Fußballspieler
 George Hendry (1920–2011), amerikanischer Tischtennisspieler
 Gloria Hendry (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Ian Hendry (1931–1984), englischer Schauspieler

 Joan Hendry (* 1945), kanadische Weitspringerin und Sprinterin
 Jordan Hendry (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Kelsie Hendry (* 1982), kanadische Stabhochspringerin 
 Manuel Flurin Hendry (* 1973), Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Stephen Hendry (* 1969), schottischer Snooker-Spieler

Hendry heißt
 das Hendry County, Florida